Scarodytes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Des Gozis 1914. Scarodytes ingår i familjen dykare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dykare
Scarodytes